Antonjan, Antonian bzw. Antonyan ist der Familienname folgender Personen:

 Elmira Antonyan (* 1955), sowjetische und armenische Tischtennisspielerin
 Marietta Antonian (* 1945), armenische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Narine Antonyan (* 1961), armenische Tischtennisspielerin